

Geografia

Italia 
Comuni
 Mola di Bari – comune italiano nella città metropolitana di Bari
 Castelmola – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 Castello di Mola – castello di Castelmola

Quartieri e frazioni
 Rione Mola – già Mola di Gaeta, quartiere storico di Formia in provincia di Latina
 Santa Maria delle Mole – frazione del comune italiano di Marino, nel Lazio

Altro
 Monti di Mola – tratto costiero della Gallura, meglio noto come Costa Smeralda
 Monte di Mola – rilievo carsico affacciantesi sul Golfo di Gaeta

Spagna 
 Alcocero de Mola

Persone

Mola
 Aldo Alessandro Mola – storico contemporaneo italiano
 Antonio della Mola (XVI secolo-XV secolo) – intagliatore italiano
 Antonio Mola – politico italiano
 Carmen Mola, pseudonimo di Jorge Díaz Cortés (1962), Agustín Martínez (1975) e Antonio Santos Mercero (1969) – scrittrice spagnola
 Clinton Mola (2001) – calciatore inglese
 Corradina Mola (1902-1948) – clavicembalista italiana
 Emanuele Mola (1743-1811) – archeologo e letterato italiano
 Emilio Mola Vidal – generale tra i capi della guerra civile spagnola
 Filippo Mola (1849-1918) – pittore e docente italiano
 Gasparo Mola o Molo, o Moli, o dal Molo, (1571-1640) – medaglista, orafo e scultore italiano
 Giovanni Battista Mola – architetto italiano del XVI secolo
 Luigi Mola di Larizzate – politico italiano
 Mario Mola – triatleta spagnolo
 Natalia Mola (1899-XX secolo) – pittrice italiana
 Norberto Mola (1902-1973) – direttore di coro e direttore d'orchestra italiano
 Pier Francesco Mola detto il Ticinese (1612-1666) – pittore svizzero-italiano 
 Mola Sylla – cantante senegalese
 Renato Mola – ex calciatore italiano
 Walfrido Mola (1960) – ex schermidore cubano

Molà
 Vittorio Molà (1868-...) – ammiraglio italiano

Zoologia 
 Mola – genere di pesci di cui fanno parte:
pesce luna (Mola Mola) 
pesce luna meridionale (Mola alexandrini)

Altro 
 Mola idatiforme o vescicolare – condizione medica causata dalla generazione di uno zigote con corredo genetico diploide di origine interamente paterna
 Mola – ruota in pietra impiegata nelle macine
 Mola – macchina utensile ad effetto abrasivo
 Mola salsa – focaccia di farro utilizzata nei riti religiosi della religione romana antica
 Mola – forma di artigianato tessile, tipico della popolazione india dei Kuna
 Mola – simbolo usato in araldica
 Mola – piattaforma per streaming indonesiana

Altri progetti